Raschig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ehrgott Raschig (1726–1796), sächsischer Hofprediger
 Christoph Eusebius Raschig (1766–1827), sächsischer Mediziner, Generalstabsmedikus und Professor in Dresden
 Fritz Raschig (1863–1928), deutscher Industrieller, Chemiker und Politiker
 Kurt Raschig (* 1898), deutscher Industrieller, Sohn von Fritz Raschig
 Susanne Raschig (* 1941), deutsche  Bühnenbildnerin 
 Krafft-Raschig (1895–?), deutscher Filmschauspieler

Raschig bezeichnet:
 Raschig (Unternehmen), deutsches Unternehmen